Ма́лая Нева́ — второй по величине рукав дельты Невы после Большой Невы. Отходит от неё у Стрелки Васильевского острова. Впадает в Невскую губу вместе с Малой Невкой между Петровским и Крестовским островами.

Географические сведения 
Длина составляет около 4,25 км, ширина — от 200 до 400 м, глубина — 3—7 м.

Из реки Малая Нева вытекают рукава Невской дельты:
 Смоленка.
 Ждановка.

Достопримечательности 
 Через Малую Неву перекинуты три моста:
 Биржевой мост;
 Тучков мост;
 Мост Бетанкура.
 С 27 мая 2015 года под Малой Невой действует траволаторный тоннель, соединяющий станцию метро Спортивная с Васильевским островом.
 Стрелка Васильевского острова
 Институт прикладной химии (снесён)
 Дворец спорта Юбилейный
 Стадион Петровский
 Газпром Арена

Литература

Примечания 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Санкт-Петербурга
Рукава и протоки Невы